Margareta av Frankrike, drottning av Ungern född i november 1157, död i september 1197, var Ludvig VII:s och Constance av Kastiliens äldsta dotter. 

Margareta var yngre halvsyster till Marie av Champagne och Alix av Frankrike vilka i sin tur var halvsystrar till Margaretas blivande make, Henrik den yngre av England.

Drottning av England 
Margareta blev gift med Henrik den yngre den 2 november 1160. Henrik var den andre av Henrik II av Englands fem söner med Eleonora av Akvitanien. Han var vid bröllopet fem år gammal, medan Margareta var 2. I Margaretas hemgift ingick ett större landområde kring vilket Ludvig VII och Henrik II länge haft en strid om besittningsrätten. 

Hennes make kröntes till samregent med sin far den 14 juli 1170. Margareta kröntes inte tillsammans med sin make, ett faktum som mycket irriterade hennes far, den franske kungen. Varför detta inte skedde är inte känt. För att gå Ludvig VII till mötes lät Henrik II anordna en ny kröning i katedralen i Winchester den 27 augusti 1172, och denna gång kröntes Margareta tillsammans med sin make. Margareta blev gravid och födde parets enda son Vilhelm den 19 juni 1177. Barnet föddes för tidigt och dog den 22 juni samma år. 

År 1182 anklagades Margareta för att ha en kärleksaffär med William Marshal, 1:e earl av Pembroke, dessa uppgifter betvivlades dock redan av de samtida historieskrivarna. Henrik kan ha velat skaffa grund för en annullering, inte på grund av otrohet, utan på grund av att Margareta efter sonens svåra förlossning inte var i stånd att skänka honom fler barn. Margareta skickades tillbaka till Frankrike, E. Hallam (The Plantagenets) och Amy Kelly (Eleonore of Aquitaine and the Four Kings) hävdar att den främsta orsaken till detta var att Henrik ville ha henne i säkerhet, och utom räckhåll från hans far och bror Rikard Lejonhjärta, men vilka han då låg i krig. Henrik den yngre dog år 1183 i dysenteri, medan han låg i fält i Dordogne.

Drottning av Ungern 
Margareta överlät kraven på sin hemgift åt sin svärfar och i gengäld erhöll hon en avsevärd änkepension. Hon gifte därefter om sig med Bela III av Ungern, och blev därmed drottning av Ungern. Då hon inte fick några barn i sitt andra äktenskap kan det stämma att hon blev steril efter sin enda förlossning.

Död och begravning 
Margareta blev änka igen år 1196, och dog senare medan hon befann sig på pilgrimsfärd till Heliga landet. Hon avled år 1197 i Acre, dit hon anlänt bara några dagar tidigare. Hon begravdes i katedralen i Tyrus i Libanon, enligt Ernoul som skrev en biografi över Vilhelm av Tyrus.

Populärkultur 
Margareta porträtterades av Lucy Durham-Matthews (som ung flicka) och Tracey Childs (som tonåring) i BBC serien The Devil's Crown 1978.

Anfäder

Noter 

Avlidna 1197
Kvinnor
Englands drottningar
Födda 1157
Ungerns drottningar